

Astronomia 
 3749 Balam – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Ek Balam – sito archeologico dello Yucatán (Messico)
 Balam – gewog del distretto di Mongar (Mongolia

Altro 
 David D. Balam – astronomo canadese
 Balam – demonio